Racheli kan som auktorsförkortning betyda:

 Luigi Racheli
 Tomasso Racheli

Robotskapade auktorsförkortningar